São Carlos, un comune brasiliano dello Stato di San Paolo.
 São Carlos, un comune brasiliano dello Stato di Santa Catarina.
 São Carlos, un grande teatro di Lisbona

Pagine correlate
San Carlo
San Carlos